Desa Cijujung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cijujung (administrativ by i Indonesien, lat -6,53, long 106,84), Jawa Barat, 
 Desa Cijujung (administrativ by i Indonesien, lat -6,55, long 106,65), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar